Reservearmee steht für:
 Begriff aus dem Militärwesen, z. B. der napoleonischen Kriege, siehe auch Reserve (Militärwesen)
 Begriff aus der marxistischen Ökonomie, siehe auch industrielle Reservearmee